Adalbert av Preussen, född 14 juli 1884 i Potsdam, död 22 september 1948 i La Tour-de-Peilz, Schweiz, var en tysk prins, den tredje sonen till kejsar Vilhelm II och hans maka, Auguste Viktoria av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Alla kejsarsönerna blev officerare, men Adalbert var den ende som valde flottan. Han gifte sig med prinsessan Adelheid av Sachsen-Meiningen (1891-1971) och fick en son och en dotter. Efter monarkins fall 1918 drog han sig tillbaka till privatlivet och kallade sig greve Lingen. I slutet av 1920-talet flyttade familjen till Schweiz.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 30 juli 1909.

Anfäder

Referenser

Noter 

Preussens prinsar
Födda 1884
Avlidna 1948
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden